11-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 16 по 20 октября 1974 года в Мехико (Мексика) и в соседнем Сочимилько. Это был первый чемпионат мира по гребле, проведённый за пределами Европы. По состоянию на 2021 год, все чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ проходили либо в Европе, либо в Северной Америке. На озере, где проводился чемпионат, проходили также олимпийские соревнования по гребле на каноэ и байдарках в 1968 году.

Всего было разыграно 18 комплектов наград. Программа мужских соревнований состояла из шести  и девяти спринтов на байдарках. Были проведены также три спринта на байдарках среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Командный зачёт

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 1: flatwater (now sprint): 1936-2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936-2007.
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Международные спортивные соревнования в Мехико
Чемпионаты мира в Мексике
Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в Мексике
Октябрь 1974 года